Eilles ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Eilles (1880–1966), deutscher Reichsgerichtsrat
 Joseph Eilles (1809–1881), bayerischer Hoflieferant und Begründer des gleichnamigen Tee-Unternehmens
 Kurt Eilles (1914–1960), deutscher Politiker (Bayernpartei)

Eilles bezeichnet außerdem:
 Eilles (Markenname)
 Eilleshof